Здесь приведён неполный список организаций и зданий, принадлежащих Движению объединения:

Производство и предпринимательство 
 Times Aerospace Korea
 Тонъиль групп
 Тонъиль Индастриз
 Ильсон Констракшн
 Сонвон Констракшн
 Кориа Титаниум
 Пхёнхва Моторс
 Сеиль Трэвел
 Ильсин Стоун
 Тонъиль Эйр Системс
 Кахр-Армс
 Тру Уорлд Груп
 International Oceanic Enterprises Inc
 The Ocean Resort
 Pineridge Resort
 Ильсанъ
 JC Corporation
 Горнолыжная база Ёнпхён
 Интернешнл Сифуд
 Мастер Марин
 Ильхва
 Ист Гарден новой надежды
 Хэппи Уорлд
 Гоу Уорлд Трэвел
 Централ-сити
 Новый Свет (универмаг)

Банки 
 Кредитный банк Уругвая

Киноиндустрия и телевидение 
 One Way Productions
 Вашингтонский телецентр
 Атлантик-Видео
 Пхёнъиль
 Манхэттен (ТВ-центр)
 Никарагуа был нашим домом (фильм)
 Инчхон (фильм)

С консультативным статусом в ООН 
 Федерация женщин за мир во всём мире
 Служение ради мира
 Федерация за всеобщий мир

Сотрудничающие с ООН 
 Всемирная ассоциация неправительственных организаций
 Международный фонд помощи и дружбы

Гуманитарная помощь 
 Вашингтон Таймс (фонд)
 Американское пространство

Медицина 
 Больница Иссин
 Международный медицинский центр Чхонсим

Межрелигиозные 
 Конференция лидеров американского духовенства
 Ближневосточные мирные инициативы
 Мирные инициативы в Минданао
 Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства
 Федерация семей за объединение и мир во всём мире
 Межрелигиозная межнациональная федерация за мир во всём мире
 Чхонбокгунъ

Волонтёрские организации 
 Федерация молодёжи за мир во всём мире
 Фонд Глобального фестиваля мира
 Глобально-молодежный корпус мира
 Религиозное служение молодёжи
 Корейское молодёжное движение за чистую любовь
 Project Unity

НИИ

Финансово-экономические 
 Институт глобальных экономических мер

Политические

Академия профессоров за мир во всём мире

Вашингтонский институт морально-нравственной государственной политики 

Вашингтонский институт морально-нравственной государственной политики () — это самостоятельный научно-исследовательский институт, созданный Мун Сон Мёном в 1981 году с целью «изучать последствия внутренней и внешней политики государства с сильным уклоном на этические последствия применения той или иной государственной политики». Директор — Ричард Рубинштейн. Институт пропагандирует добродетель служения и призывает страны преодолевать свои личные интересы и работать на благо других стран и пропагандировать консервативные ценности. Институт завоевал определенную известность и пользуется влиянием в политических кругах США, проводя успешные политические кампании; институт частично финансируется правительством США. Институт является дочерней организацией Академии профессоров за мир во всём мире и имеет бюджет в $1,5 млн.
 Международный совет безопасности

Политические 
 Семейная партия за объединение и мир во всём мире
 Корейский фонд культуры и свободы
 Международная Федерация победы над коммунизмом
 Верховенство свободы
 CAUSA Интернешнл
 Международная ассоциация парламентариев за мир (IAPP)

Образование 
 Бриджпортский университет
 Теологическая семинария объединения
 Международная академия Чхонсим
 Высшая школа теологии Чхонсим
 Академия новой надежды
 Санмун-Университет
 Школа искусств Сонхва
 Академия балета Юниверсал
 Начальная школа Кёнбок
 Средняя школа Сонджон
 Тихоокеанская средняя школа
 Комитет по компиляции истории
 New World Encyclopedia
 Ассоциация университетов по изучению Принципа

Печатные издания 
 Вашингтон Таймс
 New York Tribune
 Сеге Ильбо
 Мидл Ист Таймс
 Мир и я
 Манхэттен (журнал)
 Ньюс Уорлд Комьюникейшнс
 United Press International
 Сэкай Ниппо
 Гарлем Уикли
 Washington Golf Monthly
 ГольфСтайлс
 Insight on the News
 Новости Объединения
 Мир спорта
 Бельвиль Пресс

Издательства 
 Вашингтон Институт Пресс
 New Era Books

Парагон Хаус (англ. paragon — образцовый) — американское издательство, публикующее и печатающее тысячи книг сотен ученых, писателей и политиков, большинство из которых имеются в наличии в правительственных архивах. Основано в 1982 году. Директор Мун Сон Мён. Главный редактор Гордон Андерсон.

Более трёхсот тематик, включая качественные книги по внешней политике, философии религии и науки, международной истории и т. д. Издательство располагается в одном из деловых районов Нью-Йорка в здании с бесплатной парковкой с типографской площадью 4000 м², но большинство заказов приходят из-за рубежа. Издательство было основано Мун Сон Мёном в 1982 году. Издательству принадлежит крупная модернизированная библиотека при Университете Западного Лондона. Помимо печатания книг, издательство также реализует их на сумму в $2,5 млн в год.
. Также издательство выпускает собственную энциклопедию под названием Словарь правописания от Парагон Хаус, который доставляется бесплатно по всему миру.

В консультативный совет издательства входят профессора из университетов Лиги плюща.

Веб-сайт paragonhouse.com.

Публикации 
Согласно описанию Парагон Хауса, его основными приоритетами публикаций являются:
 Вопросы философии: Учебники сосредоточены на конкретных областях философии
 Книги о геноциде и Холокосте
 Серия Омега: Работы по развитию человеческого потенциала и природы высшей реальности, охватывающие мистику, психические исследования, эволюцию сознания и саморазвитие ума, тела и духа.
 Серия Книги новой эпохи: книги по мировым религиям и межрелигиозному диалогу.
 Серия Либерально-демократические сообщества — книги сосредоточены на понимании демократии и её функционирования в современном мире.
 Вопросы окружающей среды: Книги направлены на понимание проблем, которые влияют на окружающую среду.

Балет 
 Маленькие ангелы (балет)
 Юниверсал балет
 Нью-Йорк Сити Симфони
 Манхэттен-центр (здание)
 Кировская академия балета

Театры 
 Центр изящных искусств Юниверсал

Музеи 
 Чон Чонъгунъ

Футбол 
 Футбольный фонд мира Санмун
 Атлетико Сорокаба
 Мировой кубок
 Сентро Эспортиво Нова Эсперанса
 Соннам Ильхва Чхонма
 Чхуннам Ильхва Чхонма

Миротворческие 
 Переговоры на высшем уровне о мире во всём мире (НПО)

Работа со СМИ 
 Всемирная ассоциация средств массовой информации
 Центр педагогических средств массовой информации

Культурные 
 Фонд культуры и искусства Юниверсал
 Международный культурный фонд
 Международный молодёжный тренинг-центр Чхонсим
 Вселенский тренинг-центр Чхонсим
 Всемирная федерация спортивной рыбалки

Правозащитные 
 Международная коалиция за свободу вероисповедания
 Комитет по американской конституции
 Американская коалиция свободы
 Американский совет за свободную Азию
 Американский совет за свободу мира
 Американская молодёжь за справедливый мир

Примечания

Ссылки 
 Church Spends Millions On Its Image